AFV steht für:
 Aargauischer Feuerwehrverband
 Armored Fighting Vehicles
 Akademische Fliegervereinigung Berlin e.V.
 American Football Verband, siehe American Football Verband Deutschland
 American Football Verein

AfV steht für:
 Amt für Verkehr
 Asylfürsorgeverordnung, in der Schweiz
 Akademie für Verfassungsschutz

Abkürzung